Estländska cupen i fotboll är den nationella utslagsturneringen i Estland. Vinnaren kvalificerar sig för kvalomgången till UEFA Europa League.

Finaler

1Levadia var grundade som FC Levadia Maardu. Fram tills 2004 var FC Levadia Tallinn ett eget lag ägt av ett företag. 2004 slogs klubbarna samman och FC Levadia Maardu flyttade till Tallinn och blev FC Levadia Tallinn, det tidigare laget FC Levadia Tallinn blev reservlaget FC Levadia Tallinn II.

Vinnare efter klubb

Referenser

Nationella cuper i fotboll
Återkommande sportevenemang med premiär 1938
Fotboll i Estland